USS Hartfort ist der Name zweier Schiffe der United States Navy, benannt nach der Stadt Hartford in Connecticut:

USS Hartford (1858), eine Sloop
USS Hartford (SSN-768), ein Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Hartford
USS